Maxová ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslava Maxová (* 1957), tschechische Opernsängerin (Mezzosopran) und Gesangslehrerin
 Radka Maxová (* 1968), tschechische Politikerin (ANO 2011), MdEP